Ambrosius Kühnel (1771-1813), organiste et éditeur allemand ;
 August Kühnel (1645-1700),  compositeur et violiste allemand ;
 Ida Kühnel (1920-1999), athlète allemande ;
 Kathrin Kühnel (née en 1977), actrice allemande.